CCDC steht für:
 Cambridge Crystallographic Data Centre, eine Kristallographieorganisation
China Central Depository & Clearing, staatliche chinesische Wertpapiersammelbank für chinesische Staatsanleihen
 Chinese Center for Disease Control and Prevention (dt. „Chinesisches Zentrum für Krankheitskontrolle und -prävention“), Agentur der nationalen chinesischen Gesundheitskommission

CCDCxxx oder Ccdcxxx steht für:
 Coiled-coil domain-containing protein xxx (xxx= zwei- oder dreistellige Nummer), Humanproteine, codiert durch gleichbenannte Gene

Abkürzung